Velika Njiva est un toponyme qui peut désigner :
Velika Njiva, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Velika Njiva, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie.